Faulhaber steht für:

 Faulhaber (Unternehmen), Hersteller elektrischer Antriebe
 Faulhaber (Adelsgeschlecht), weit verzweigte Familie des fränkischen Niederadels im Mittelalter

Faulhaber ist der Familienname folgender Personen:

 Faulhaberin, deutsche, im Jahr 1564, als Hexe angeklagte Frau
 Albrecht Friedrich Faulhaber (1741–1773), deutscher Arzt, Stadtphysikus von Ulm
 Andreas Faulhaber (1713–1757), deutscher römisch-katholischer Geistlicher
 Barbara Hänel-Faulhaber, deutsche Pädagogin
 Charles Bailey Faulhaber (* 1941), US-amerikanischer Romanist
 Christoph Faulhaber (* 1972), deutscher Künstler
 Christoph Erhard Faulhaber (1708–1781), deutscher Mathematiker, Physiker und Theologe
 Dietrich von Faulhaber († nach 1443), Abt des Klosters Schlüchtern, siehe Dietrich II. (Schlüchtern)
 Elias Matthäus Faulhaber (1742–1794), deutscher Mathematiker, Physiker und Theologe
 Erik Faulhaber (* 1966), deutscher Gestalter und Typograf
 Gabriele Faulhaber (* 1953), deutsche Politikerin (DKP, Die Linke), MdL
 Georg Philipp Faulhaber (1770–1850), deutscher Ratskonsulent in Ulm
 Gerrit Faulhaber (1912–1951), indonesischer Fußballspieler 
 Hanna Faulhaber (* 2004), US-amerikanische Freestyle-Skierin

 Jakob Faulhaber (1900–1942), deutscher Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Johann Matthäus von Faulhaber (1670–1742), deutscher Ingenieur, Offizier und Historiker
 Johannes Faulhaber (1580–1635), deutscher Mathematiker
 Ludwig Faulhaber (1893–1963), deutscher römisch-katholischer Theologe und Philosoph
 Max Faulhaber (1904–1996), deutscher Politiker (KPD) und Gewerkschaftsfunktionär
 Michael von Faulhaber (1869–1952), deutscher Kardinal und Erzbischof
 Philipp Daniel Faulhaber (1713–1773), deutscher Militär 
 Ulrich Faulhaber (* 1941), deutscher Schauspieler und Synchronsprecher
 Werner Faulhaber (1927–1953), deutscher Opernsänger

Siehe auch:
 Faulhabersche Formel
 Augustinerstraße 22 (Esslingen), Faulhabersches Haus
 Kardinal-Faulhaber-Archiv
 Tagebücher von Michael Kardinal von Faulhaber
 Epitaph für Johann Faulhaber